Ana María Ochoa Gautier (Medellín, 1962) es una etnomusicóloga colombiana que investiga sobre la relación entre la escucha y las políticas del conocimiento en Latinoamérica y el Caribe. Desde 2008 es profesora asociada del Departamento de Música de la Universidad de Columbia y actualmente dirige el Centro de Etnomusicología en la misma universidad.

Su vida académica 
Ana María Ochoa estudió música en la Universidad de Columbia Británica, donde obtuvo el Special University Prize en su graduación en 1987. Hizo una maestría en Etnomusicología y Folklore y luego se doctoró en Etnomusicología en la Universidad de Indiana, en 1996. Su tesis doctoral "Plotting Musical Territories, A Comparative Study in the Recontextualization of Andean Folk Musics" recibió el premio a la investigación de Colciencias, en Colombia.
 
En 1997 comenzó a trabajar en el Instituto Colombiano de Cultura -que pasó a ser el Ministerio de Cultura (Colombia) en 1998-. Entre 1999 y 2001 fue investigadora del Instituto Colombiano de antropología e Historia (ICANH), donde escribió "Entre los deseos y los derechos. Un ensayo crítico sobre políticas culturales". Este libro es una etnografía crítica de las prácticas cotidianas al interior del Ministerio de Cultura, en la ejecución del Plan Nacional de Cultura y específicamente en el Programa CREA: Una expedición por la cultura colombiana.

Entre 2003 y 2005 estuvo vinculada al Departamento de Música de la Universidad de Columbia. Luego fue profesora en la Universidad de Nueva York (2005-2008) y desde 2008 está nuevamente en Columbia. Ana María Ochoa ha publicado cuatro libros y una infinidad de artículos en temas como política cultural, música y conflicto armado, propiedad intelectual, historia del sonido y la música en Latinoamérica, con énfasis en Colombia. También ha sido merecedora de varias distinciones académicas entre las que se incluyen la beca de la Fundación Getulio Vargas (Brasil) en 2006 o la beca Guggenheim (EUA) en 2007-2008.

Libros publicados 
 ANA MARIA OCHOA GAUTIER, "Entre los Deseos y los Derechos. Un Ensayo Crítico sobre Políticas Culturales". Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá: 2003. ISBN 978-958-8181-10-3.
 ANA MARIA OCHOA GAUTIER, "Músicas Locales en Tiempos de Globalización" Editorial Norma. Buenos Aires: 2001. ISBN 9789875451223
 ALEJANDRA CRAGNOLINI, ANA MARIA OCHOA GAUTIER, "Músicas en Transición". Ministerio de Cultura de Colmbia. Bogotá: 2001.  ISBN 978-958-8159-11-9
 MARTHA ULHOA, ANA MARIA OCHOA GAUTIER, "Pontos de Escuta". Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul. Brasil: 2005. ISBN 85-7025-825-9

Notas y referencias 

Músicos de Colombia
Etnomusicólogos
Alumnado de la Universidad de Columbia Británica
Profesores de la Universidad de Columbia
Mujeres del siglo XXI